NickStories (Abk. „NiSt“) ist eine Story-Seite im Internet, die sich darauf spezialisiert hat, jungen (schwulen) Autoren, die Möglichkeit zu geben, ihre selbstverfassten Geschichten einem breiten Publikum zu präsentieren. Aber auch lesbischen und heterosexuellen Autoren wird die Möglichkeit zur Veröffentlichung gegeben.

Entwicklung 
Gegründet wurde Nickstories am 9. August 1998 als privates Projekt. Anfänglich gab es vier Stammautoren, deren Stories in eigenen Kategorien veröffentlicht wurden. Claim der Seite war: „Geschichten von, für und mit schwulen Jungs“

Einige Zeit Später wurde der Story-Pool eingerichtet, in dem auch andere User ihre Geschichten veröffentlichen konnten. Für kürzere Geschichten wurde der Bereich Short-Stories eingerichtet. Updates erfolgten in unregelmäßigen Abständen. Größere Updates erfolgten traditionell zu Ostern, dem „Geburtstag“ im August und Weihnachten.

Ende 2003 wurde das Konzept der Stammautoren aufgelöst. Stories wurden von nun an zentral auf einer Seite, nach Autoren geordnet, präsentiert. Dies wurde durch den enormen Zuwachs an Autoren erforderlich. Updates erfolgten immer noch unregelmäßig.

Im März 2004 erfolgte die Trennung des ursprünglichen Gründers vom Rest des mittlerweile gebildeten NickStories-Teams. Zeitgleich wurde die Redaktion, bestehend aus 6 Personen, geschaffen, deren Aufgabe darin besteht, eingehende Stories zu lesen, diese zu bearbeiten und dann zeitnah zu veröffentlichen. Das Prinzip der unregelmäßigen Updates wurde abgeschafft. Stories gingen nun meist 2–3 Wochen nach der Einsendung online. Neben einer Design-Änderung und der Einführung der Community-Profile wurde auch der Claim der Seite auf „Vielfältiger als jeder Regenbogen“ geändert.

Zur Unterstützung der Korrektoren wurde Ende 2007 der Lektorenpool gegründet. Da zurzeit keine Mitarbeiter in diesem Team verfügbar sind, wurde das Angebot vorübergehend eingestellt.

Seit Mitte 2005 besteht die Redaktion aus 12 bis 14 festen Mitgliedern. Im Mai 2013 bekam die Redaktion eine Doppelspitze. Durch die Aufteilung des Postens auf zwei Personen wurde die Bearbeitung der Stories nach Durchlaufen der Redaktion weiter beschleunigt. Stories gehen jetzt in der Regel 2 Wochen nach dem Einsenden online. Sie sind dann korrigiert, formatiert und in den Formaten HTML, PDF, EPUB (neu seit 2011) und als Druckversion verfügbar.

Im Sommer 2005 startete auch der erste Story-Wettbewerb (Challenge). Diese werden seit dem mehrmals im Jahr wiederholt. Vorgegeben werden bei den Challenges entweder Worte, die verwendet werden müssen, ein kompletter Storyanfang, oder einfach nur eine Wortanzahl, die als Minimum vorhanden sein sollte. Da sich die Challenges reger Beteiligung erfreuen, gibt es wegen des Arbeitsaufwandes nur noch einmal im Jahr eine, nämlich die Weihnachtschallenge.

Aktuell (Stand: März 2014) sind fast 700 Stories mit ca. 1900 Teilen von mehr als 400 Autoren bei Nickstories.de veröffentlicht.

Neben den Stories 

Seit 2001 fanden jährlich Community-Treffen in wechselnden deutschen Städten statt. Diese Treffen wurden auf Grund gesunkenen Interesses im Jahr 2016 eingestellt.

Im Jahr 2002 wurde erstmals Radio Nickstories ausgestrahlt. In unregelmäßigen Abständen wurden Sondersendungen (wie zum Beispiel zur Bundestagswahl 2005) von den Moderatoren behandelt. Nach einer Unterbrechung begann im Februar 2009 dann der reguläre Sendebetrieb mit monatlich wechselnden Themen. Für die Community bestand die Möglichkeit, interaktiv durch Anrufe, Chat und E-Mail an der Sendung teilzunehmen.
Zum Jahr 2012 wurde der Sendebetrieb von Radio Nickstories eingestellt.

Am 19. Juni 2003 wurde der Verein NickStories e. V. gegründet, der sich seit dem um den Betrieb der Seite, die Koordination der Treffen und alle anfallenden Aufgaben rund um die Seite kümmert. Zurzeit besteht der Vorstand aus Dirk Marx, Benjamin Bode und Karsten Ruhland. Die jährlichen Mitgliederversammlungen finden auf den Community-Treffen statt.

Am 9. August 2008 feierte nickstories.de sein zehnjähriges Bestehen. Dies nahm der Verein Nickstories e. V. zum Anlass, eine Geburtstagsgala zu geben. Im Rahmen der Veranstaltung wurde zum ersten Mal der „Literaturpreis Nickie“ vergeben. Die Gala fand in Köln statt.

Die zweite Verleihung des Literaturpreises fand am 4. Mai 2013 im Rahmen der Gala zum fünfzehnjährigen Bestehen der Seite statt. Die Nominierten wurden am 26. Dezember 2012 bekannt gegeben. Die Gewinner wurden durch eine Abstimmung unter den Nutzern ermittelt. Die nächste Verleihung sollte 2018 stattfinden.

Weblinks 
 nickstories.de

Homosexualität in der Literatur
Literaturwebsite